Джентилони () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Джентилони, Винченцо Отторино (1865—1916) — итальянский юрист и политик.
 Джентилони, Паоло (род. 1954) — итальянский политик.

См. также